Voorspel (seksualiteit) - datgene wat plaatsvindt voor de eigenlijke geslachtsgemeenschap
 Voorspel (muziek) - datgene wat plaatsvindt voor de presentatie van het hoofdmateriaal/expositie